Igor Ivanov (1931) szovjet evezős, olimpikon
 Igor Szergejevics Ivanov (1945) orosz politikus, Oroszország korábbi külügyminisztere
 Igor Ivanov (1947–2005) szovjet-orosz születésű kanadai-amerikai sakkozó (oroszul: Igor Vasziljevics Ivanov)
 Igor Ivanov (1970) orosz jégkorongozó, olimpikon